

Patronymie 

 Le Bret, musicien français du  ;
 Lebret, homme politique français (), maire d’Elbeuf ;
 Lebret, intentant de Provence, province française () ;
 Charles François Xavier Lebret, intendant de Bretagne, province française () ;
 Georges Lebret, homme politique français (), ministre et maire de Caen ;
 Jacques Lebret (le Bret), prêtre français, évêque de Toul () ;
 Jean Lebret, sportif français, médaillé d’argent en voile aux Jeux olympiques d'été de 1900 à Paris ;
 Joseph Lebret, homme politique français (), maire de Saint-Pierre-de-Plesguen
 Loïc Lebret, homme politique français (), maire de Bonnemain ;
 Louis-Joseph Lebret (1897-1966), économiste et prêtre dominicain français ;
 Olivier Lebret, directeur général depuis 1996 de la société StatSoft France, éditeur du logiciel STATISTICA ;
 Pierre Lebret, cinéaste français () ;
 René Lebret, prêtre français () ;
 René Lebret, homme politique français (), député de Seine-Inférieure ;
 Samuel Lebret, sportif français, champion de France d'haltérophilie.

Toponymie 

 Lebret, village de la province de Saskatchewan (Canada) ;
 Lebret, canton du Québec (Canada).

Organisations 
 Centre International Développement et Civilisations - Lebret-Irfed, association suisse et française.

Sport 
 Eagles de Lebret équipe de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan.

Homonymie